

Cinema 
 Non disturbate (Do Not Disturb) – film del 1965, diretto da Ralph Levy
 Do Not Disturb - Non disturbare – film di Dick Maas del 1999
 Do Not Disturb – film di e con Yvan Attal del 2012

Musica 
 Do Not Disturb – singolo delle Bananarama
 Do Not Disturb – album di Joanne Accom del 2001
 Do Not Disturb – album dei Van der Graaf Generator del 2016
 Do Not Disturb – singolo di Smokepurpp del 2018

Televisione 
 Do Not Disturb – serie televisiva del 2008